Iskra lahko označuje:

 svetel drobec goreče snovi
 Iskra (ime)
 Iskra (priimek)
 slovensko podjetje Iskra (podjetje), ki je razpadlo v 80. letih 20. stoletja
 Iskra - slovensko študentsko društvo
 Iskra - srbski časopis (1898-1912)
 Iskra'' - ruski časopis (1900-1905)

Zunanje povezave